LRN peut faire référence à :
 Ligue républicaine nationale, un mouvement politique français créé en 1924.
 Loi pour une République numérique, loi promulguée en 2016 s'organisant autour de trois axes : la circulation des données et du savoir, la protection des individus dans la société du numérique et l'accès au numérique pour tous.